Osoby o tym nazwisku:
 Halina Murias – polska polityk, księgowa, posłanka na Sejm
 Mateusz Murias – polski lekkoatleta